Лос Куерос има више значења:

 Лос Куерос (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Куерос (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику